Physokermes är ett släkte av insekter som beskrevs av Targioni Tozzetti 1868. Physokermes ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Physokermes